În județul Buzău din România, două localități poartă numele de Fântânele:
Fântânele, localitatea din comuna Mărgăritești
Fântânele, localitatea din comuna Năeni